Хорватия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в третий раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую и одну золотую медали. Сборная страны состояла из 88 спортсменов (63 мужчины,  25 женщин).

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Плавание 

Спортсменов — 9
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Женщины

Стрельба 

Спортсменов — 1
После квалификации лучшие спортсмены по очкам проходили в финал, где продолжали с очками, набранными в квалификации. В некоторых дисциплинах квалификация не проводилась. Там спортсмены выявляли сильнейшего в один раунд.
Женщины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 1
В рамках соревнований по тяжёлой атлетике проводятся два упражнения - рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки, в которых он может заказать любой вес, кратный 2,5 кг. Победитель определяется по сумме двух упражнений.
Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Состав сборной на sports-reference.com 

2000
Страны на летних Олимпийских играх 2000 года